Сергей Крючков:
 Крючков, Сергей Ефимович (1897—1969) — советский филолог.
 Крючков, Сергей Петрович (1907—1942) — советский шахматный композитор и радиотехник. Примечания